Перховичи — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Хохловского сельского поселения. Население — 3 жителя (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 20 км к юго-западу от Смоленска, в 13 км южнее автодороги  Орёл — Витебск. В 14 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Катынь на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)